Жослен:

 Жослен I, граф Эдессы
 Жослен II, граф Эдессы
 Жослен III, граф Эдессы